XIV чемпионат мира по лёгкой атлетике проходил в Москве с 10 по 18 августа 2013 года. Соревнования проходили на стадионе «Лужники». Для проведения соревнований были уложены новые беговые дорожки и постелен натуральный газон.

Россия и Москва впервые принимали летний чемпионат мира по лёгкой атлетике. В марте 2006 года в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» прошёл 11-й чемпионат мира в помещении.

На проведение XIV чемпионата мира по лёгкой атлетике претендовали 4 города-кандидата: Барселона (Испания), Брисбен (Австралия), Тэгу (Республика Корея) и Москва. 27 марта 2007 года ИААФ объявила города, в которых пройдут чемпионаты 2011 и 2013 годов.

Общая информация 
Соревнования в большинстве дисциплин проходили на олимпийском стадионе «Лужники» вместимостью 78 360 мест. Такие дисциплины как марафон и спортивная ходьба прошли на улицах города. В первые дни соревнований из-за большой вместительности стадиона появились вопросы о не самой хорошей посещаемости мероприятия среди москвичей. Многие зрители обращали внимание на целые пустующие сектора. В свою очередь организаторы мероприятия указали на то, что некоторые сектора были зарезервированы для участников соревнований (чтобы каждый участник мог наблюдать за любым соревнованием) и прессы. К концу чемпионата мира посещаемость заметно выросла, а в последние выходные стадион был практически забит до отказа.

За восемь вечерних сессий чемпионата мира по лёгкой атлетике, «Лужники» посетили — более 270 тыс. болельщиков. Это новый рекорд чемпионатов мира, предыдущее достижение принадлежало корейскому Тэгу, где в 2011 году за восемь первых дней чемпионата мира (из девяти) на стадион пришли 261 792 зрителей. С учётом почетных гостей, участников соревнований, представителей СМИ посещаемость «Лужников» за восемь дней составила более 380 тыс. человек.

Чемпионат был последним легкоатлетическим соревнованием на БСА «Лужники» — после реконструкции стадион стал чисто футбольным. Беговые дорожки со стадиона «Лужники» были постелены на стадионе «Спутник» в городе Кимры.

Участники соревнований 

Крайний срок подачи заявки на участие в чемпионате — 2 августа 2013 года. Всего было подано заявок 1974, среди которых 1106 мужчин и 868 женщин из 206 стран мира. Это делает чемпионат 2013 года самым крупным за всю историю проведения.

К соревнованиям не допускаются спортсмены моложе 16 лет. Юноши, возраст которых составляет 16 или 17 лет, могут участвовать во всех дисциплинах, за исключением десятиборья, марафона и спортивной ходьбы. Юниоры, которым 18 или 19 лет, участвуют во всех дисциплинах, кроме захода на 50 километров и марафона. Те, кто старше 20 лет, участвуют во всех дисциплинах.

Отсутствующие спортсмены 
Уже за месяц до начала соревнований стало известно, что на чемпионате мира не смогут выступить некоторые сильные легкоатлеты. Из-за проблем с подколенным сухожилием не смог выступить Йохан Блейк — действующий чемпион мира в беге на 100 метров. Действующий рекордсмен мира в беге на 800 метров Дэвид Рудиша недавно перенёс операцию на правом колене, поэтому не сможет выступить. Из-за беременности не смогут выступить Мэри Кейтани и Вивиан Черуйот. Из-за уличения в применении запрещённых препаратов от участия в чемпионате отстранены ямайские спринтеры Асафа Пауэлл, Вероника Кэмпбелл-Браун и Шерон Симпсон, а также американский спринтер Тайсон Гэй. Из-за беременности не принимала участие олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Символика 
На официальном логотипе чемпионата изображена прыгунья с шестом, силуэт которой срисован с Елены Исинбаевой. Талисманом является воробей.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд чемпионата составляет 7 194 000 долларов США. За установление мирового рекорда выплачивается бонус в размере $100 000.

Личное первенство: Золотая медаль — $60 000, серебряная медаль — $30 000, бронзовая медаль — $20 000, 4-е место — $15 000, 5-е место — $10 000, 6-е место — $6000, 7-е место — $5000, 8-е место — $4000.

Эстафета (на команду): Золотая медаль — $80 000, серебряная медаль — $40 000, бронзовая медаль — $20 000, 4-е место — $16 000, 5-е место — $12 000, 6-е место — $8000, 7-е место — $6000, 8-е место — $4000.

Результаты 

Сокращения:
WR рекорд мира |
СR рекорд чемпионатов мира |
WL лучший результат сезона в мире |
NR национальный рекорд |
PB личный рекорд |
SB лучший результат сезона|
зелёным цветом в таблице выделены чемпионы мира 2011 года

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Допинговый скандал 

Согласно данным приведенным в Докладе независимой комиссии ВАДА под руководством  Ричарда Макларена на Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013 использовался централизованный процесс сокрытия и подмены допинг-проб.

Чемпионат мира в филателии 
В память об этих соревнованиях в ряде стран были выпущены почтовые марки:
 Гвинея-Бисау - номиналом 800 франков КФА
 Лесото - номиналом 7, 10 и 20 малоти
 Мозамбик - 5 марок номиналом 46 и 175 метикалов
 Россия - номиналом 14 р. 25 коп.                                                                                                                                                                                                                    
 Соломоновы острова - номиналом 7 и 35 долл.

Примечания

Ссылки 

 Сайт чемпионата  

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013